Arrows A21 je Arrowsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2000, ko sta z njim dirkala Pedro de la Rosa in Jos Verstappen. Oba dirkača sta dosegla po dve uvrstitvi v točke, de la Rosa s šestima mestoma na Velikih nagradah Evrope in Nemčije, Verstappen pa s četrtim mestom na Veliki nagradi Italije in petim mestom na Veliki nagradi Kanade. Skupno je Arrows zasedel sedmo mesto v konstruktorskem prvenstvu s sedmimi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

A21
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2000